Dee [dí] může znamenat:

místní název
 Dee (Aberdeenshire) – řeka ve Skotsku
 Dee (Wales) – řeka ve Walesu a Anglii

příjmení
 John Dee (1527–1609) – astronom, alchymista, astrolog na dvoře různých králů i císaře Rudolfa II.
 Mikkey Dee (* 1963) – švédský heavy metalový bubeník
 Ruby Dee (1922–2014) – americká herečka

jméno
 Dee Dee Bridgewater (* 1950) – americká jazzová zpěvačka a herečka
 Dee Dee Ramone (1951–2002) – americký baskytarista a skladatel
 Dee Dee Warwick (1945–2008) – americká zpěvačka
 Dee Snider (* 1955) – americký zpěvák, DJ a herec

Rozcestníky - příjmení